Desa Seketi kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Seketi (administrativ by i Indonesien, lat -7,92, long 111,97), Jawa Timur, 
 Desa Seketi (administrativ by i Indonesien, lat -7,52, long 112,37), Jawa Timur, 
 Desa Seketi (administrativ by i Indonesien, lat -7,43, long 112,56), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar